

Sigle 
 Partito Operaio Italiano  – storico partito politico italiano (1882-1892)
 Point of interest  – corrispettivo in lingua inglese del punto di interesse (PDI)

Codici 
 POI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Capitan Nicolas Rojas, Potosí, Bolivia
 poi – codice ISO 639-3 della lingua popoluca della sierra

Altro 
 Poi – villaggio della Collettività d'oltremare francese di Wallis e Futuna
 Giorgio Poi, nome d'arte di Giorgio Poti – cantautore, polistrumentista, produttore discografico e compositore italiano
 Person of Interest – serie televisiva statunitense del 2011 trasmessa dalla CBS

Altri progetti